Onderdistrict in Indonesië
 Rowosari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Rowosari (Bonorowo), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Rowosari (Gubug), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Rowosari (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Rowosari (Rowosari), een plaats in het onderdistrict Rowosari, regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Rowosari (Tembalang), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Rowosari (Tuntang), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Rowosari (Ulujami), een plaats in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java